Hamm – dzielnica Luksemburga położona we wschodniej części miasta.

Jest jedną z 24 dzielnic – jednostek pomocniczych miasta Luksemburga.

W 2018 roku populacja dzielnicy wynosiła 1 495 mieszkańców.

W dzielnicy znajduje się cmentarz amerykański, na którym pochowano 5076 amerykańskich żołnierzy, w tym generał George Patton.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona dzielnicy 

Luksemburg (miasto)